Bettelheim:
 Bruno Bettelheim
 Charles Bettelheim

Desambiguações de sobrenomes